«В кру́ге пе́рвом» — роман Александра Солженицына, написанный в 1955—1958 годах по воспоминаниям о работе во время тюремного заключения на «шарашке» (спецтюрьме МВД — МГБ) в Марфине, где работали заключённые инженеры (1947—1950). Первое произведение, опубликованное в серии «Литературные памятники» при жизни автора.

История создания 
Первый вариант (96 глав, так называемый «Круг-96») был написан в 1955—1958 годах на основе автобиографического материала. В 1948—1949 годах Александр Исаевич работал в Марфинской шарашке.

Прообразами главных героев романа стали сам Александр Солженицын (Глеб Нержин) и его знакомые по «шарашке»: Лев Рубин — литературовед (германист) и диссидент Лев Копелев, Дмитрий Сологдин — инженер-конструктор и философ Дмитрий Панин.

Идеологически крайне острый роман был написан Солженицыным в литературном подполье, без надежды на публикацию.

В 1964 году Солженицын переделал роман, надеясь напечатать его легально. В новой редакции роман состоял из 87 глав («Круг-87»); неприемлемые для цензуры места были изъяты или сглажены. В результате этого «облегчения» изменена была, помимо прочего, завязка, формирующая композиционный центр романа: желая хоть как-то увеличить шансы романа на публикацию, писатель изменил сюжет, заимствовав его из расхожего фильма конца 1940-х годов (вероятно, фильма «Суд чести» режиссёра Абрама Роома): его герой, врач, нашедший лекарство от рака, передавал его иностранным врачам и обвинялся за это в измене родине. В «облегчённом» варианте Иннокентий Володин звонил не в американское посольство, а этому врачу, желая предупредить его о грозящей опасности. Даже в изменённом виде роман напечатан не был, распространялся в самиздате.

В 1965 году вместе с другими произведениями был конфискован КГБ.

В 1968 году был опубликован на Западе. В том же году Солженицын восстановил первоначальную версию романа с небольшими изменениями.

В СССР «В круге первом» был опубликован только в 1990 году.

Сюжет 
Действие происходит в Москве в течение трёх декабрьских дней 1949 года. Советский дипломат, служащий Министерства иностранных дел СССР Иннокентий Володин звонит в посольство США и сообщает о том, что советской разведкой готовится похищение сведений, касающихся производства атомной бомбы. Работники МГБ, прослушивающие телефоны посольства, записывают разговор на магнитную ленту. Для установления личности звонившего ленту передают в «шарашку» Марфино — секретный институт, где работают заключённые инженеры.

Основная тема Марфинского института — разработка «Аппарата секретной телефонии», которую ведут в «шарашке» по личному указанию Сталина. Побочная тема исследований — это распознавание человеческого голоса. Лаборатории, где работают заключённые Лев Рубин и Глеб Нержин, поручают выяснить, кому принадлежит голос звонившего в посольство.

В тот же день выясняется, что разработка секретной телефонии находится на грани срыва, Абакумов устанавливает руководству института критические сроки для получения первых практических результатов. Директор института вызывает Нержина и требует, чтобы он переключился от отвлечённых лингвистических исследований на разработку математического аппарата секретной телефонии.

Перед Нержиным стоит тяжёлый выбор — работать на систему, которая противна его духу, либо покинуть сытную шарашку и отправиться на периферию ГУЛАГа.

Исторические несоответствия в сюжете 

На первой же странице романа сообщается, что дипломат Володин — «государственный советник второго ранга, что означает подполковник дипломатической службы». Но такого ранга или чина никогда не было в советском МИДе.

Министр Абакумов в романе (глава 16) носит погоны «генерального комиссара второго ранга». При этом подчинённые называют его генерал-полковником, потому что «Абакумов больше любил так, чем „генеральный комиссар“». Между тем, он в самом деле в 1949 году был генерал-полковником, поскольку особые «чекистские» звания были отменены ещё в 1945 году, а звания «генеральный комиссар второго ранга» в СССР и вовсе никогда не было.

В декабре 1949 года Сталин спрашивает у министра Абакумова, арестован ли польский политический деятель Гомулка, и получает утвердительный ответ (глава 21 в романе). Но Гомулка — реальное историческое лицо, и арестован он был лишь полтора года спустя — в июле 1951 года.

В главе 31 заключённый Абрамсон рассказывает: «Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. „Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени“. А он до ареста всего генерал-майор был… А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: „Беркалов! С вещами! В Кремль! Калинин вызывает!“»

Между тем Е. А. Беркалов имел чин генерал-майора в Русской императорской армии, но в РККА «до ареста» ему такое звание не присваивалось, поскольку он был арестован 8 февраля 1938 года, то есть до введения генеральских званий в Красной армии, и с того времени до 1943 года находился в заключении. Никаких сведений о том, что он на самом деле был удостоен Сталинской премии, не имеется.

В той же главе 31  персонаж  романа, заключённый Хоробров, нелестно отзывается о кинофильме «Кубанские казаки». Но он не мог тогда видеть этой кинокартины, потому что действие романа происходит в декабре 1949 года, а премьерный показ этого фильма состоялся лишь 26 февраля 1950 года.

По сюжету, дипломат Володин хочет провалить операцию по похищению технологических деталей производства атомной бомбы, чтобы Сталин не заполучил ядерное оружие, поскольку с последним он неизбежно начнёт Третью мировую войну. Между тем, в декабре 1949 года Сталин атомную бомбу уже имел. Дипломат Володин не мог этого не знать, поскольку наличие в СССР ядерного оружия 23 сентября 1949 года фактически признал президент США Гарри Трумэн в своём публичном заявлении, широко публиковавшемся в западной прессе.

Персонажи и прототипы 
Многие персонажи романа имеют прототипы — реальные исторические лица.

 Глеб Нержин — Александр Исаевич Солженицын
 Надя Нержина — Наталья Алексеевна Решетовская
 лейтенант МГБ Серафима Витальевна (глава 5) — Анна Васильевна Исаева
 профессор Дмитрий Дмитриевич Горяинов-Шаховский (глава 10) — Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской
 математик Пётр Трофимович Веренёв (глава 10) — математик Иван Яковлевич Верченко
 художник Кондрашёв-Ива́нов (глава 46) — Сергей Николаевич Ивашев-Мусатов
 заключённый Дмитрий Сологдин — Дмитрий Михайлович Панин
 заключённый Лев Рубин — Лев Зиновьевич Копелев
 заключённый Валентин Прянчиков — Валентин Сергеевич Мартынов
 заключённый Амантай Булатов — Гумер Ахатович Измайлов
 заключённый Ростислав Доронин — Сергей Николаевич Никифоров («биография и наружносrь»), Перетц Герценберг («разоблачение стукачей») и «ещё третий шарашечник (роман с дочерью прокурора Кларой Макарыгиной)»
 заключённый архитектор Мержанов — Мирон Иванович Мержанов
 заключённый Григорий Борисович Абрамсон — Григорий Борисович Валентинов (Абрамсон)
 заключенный Андрей Потапов — Николай Андреевич Семенов
 министр государственной безопасности Абакумов — Виктор Семёнович Абакумов
 следователь Рюмин — Михаил Дмитриевич Рюмин
 заместитель министра государственной безопасности Селивановский — генерал-лейтенант Николай Николаевич Селивановский
 начальник отдела специальной техники МГБ генерал-майор Фома Гурьянович Осколупов — полковник МГБ Фома Фомич Железов
 Начальник спецобъекта «Марфино» подполковник Климентьев — подполковник Цуканов
 оперуполномоченный Шикин — майор Шикин
 оперуполномоченный Мышин — полковник Мишин
 инженер-полковник Антон Николаевич Яконов — инженер-полковник Антон Михайлович Васильев
 полковник Яков Иванович Мамурин («Железная маска») — бывший начальник отдела правительственной связи (ОПС) полковник Иван Яковлевич Воробьёв
 инженер-майор Ройтман — инженер-майор Авраам Менделевич Трахтман
 писатель Николай Галахов — Константин Михайлович Симонов
 критик Ермилов — Владимир Владимирович Ермилов

 Иннокентий Володин — дипломат Иванов (по свидетельству Л. З. Копелева),
 Даша — Мария Жидкова

Проблематика 
Название романа «В круге первом» — это аллегорическое сравнение шарашки, отсылающее читателя к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Один из героев романа, Лев Рубин объясняет это так:

— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место.

Центральное место в повествовании занимает идейный спор героев романа Глеба Нержина и Сологдина с Львом Рубиным. Все они прошли войну и систему ГУЛАГа. При этом Рубин остался убеждённым коммунистом, считающим, что нечеловеческие трудности и кажущаяся несправедливость государства к своим гражданам искуплена высокими целями. «Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме», — оправдывает он систему. В отличие от него Нержин уверен в порочности самой её основы. В прошлом сам сторонник коммунистической системы, он пережил полный крах своих убеждений:

я с болью сердечной расставался с этим учением! Ведь оно было — звон и пафос моей юности, я для него всё остальное забыл и проклял! Я сейчас — стебелёк, расту в воронке, где бомбой вывернуло дерево веры.

Осознанный нравственный выбор Глеба Нержина, который предпочёл сомнительному счастью шарашки парадоксальную свободу тюремного этапа, — лейтмотив романа. Тема очищения и внутреннего освобождения человека за решёткой проходит через центральные произведения Александра Солженицына и ярко проявляется в романе «В круге первом».

На сцене и экране 
В 1973 году режиссёром Александром Фордом снят фильм «В круге первом» (Den første kreds), Дания-Швеция.

В 1992 году режиссёром Шелдоном Ларри () создан фильм «В круге первом» (The First Circle) (в прокате в Германии — «Im ersten Kreis der Hölle», во Франции — «Le Premier cercle») с Робертом Пауэллом () в главной роли. В других ролях: Ф. Мюррей Абрахам (Сталин), Раф Валлоне (Макарыгин), Лоран Мале (Володин), Коринн Тузе (Надя Нержина). Этот кинофильм был дублирован на русский язык и демонстрировался на Первом канале в 1994 году (к тому времени, когда Солженицын возвращался на родину).

В 1998 году к 80-летию Солженицына Юрий Любимов поставил в Театре на Таганке спектакль «Шарашка» по главам романа. Премьера состоялась 11 декабря. Художник Давид Боровский, композитор Владимир Мартынов. В главных ролях Дмитрий Муляр (Нержин), Валентин Рыжий (Рубин),Тимур Бадалбейли (Поскребышев, надзиратель), Алексей Граббе (Сологдин), Валерий Золотухин (дядя Авенир, Прянчиков, Спиридон Егоров), Дмитрий Высоцкий и Владислав Маленко (Володин), Эрвин Гааз (Герасимович), Юрий Любимов (Сталин).

По роману сочинена одноимённая опера Жильбера Ами (Le Premier cercle, 1999).

В 2005 году по роману был снят телесериал «В круге первом». Впервые продемонстрирован в конце января 2006 года на канале «Россия». Режиссёр Глеб Панфилов, в ролях Евгений Миронов (Нержин), Дмитрий Певцов (Володин), Инна Чурикова (жена Герасимовича), Альберт Филозов (дядя Авенир), Михаил Кононов (Спиридон), Игорь Скляр (Герасимович), Андрей Смирнов (Бобынин), Евгений Стычкин (Прянчиков), Сергей Карякин (Сологдин), Алексей Колубков (Лев Рубин).

Издания

Комментарии

Примечания

Литература 
 Генрих Бёлль. Мир под арестом. О романе Александра Солженицына «В круге первом»
 Белопольская Е. В. Роман А. И. Солженицына «В круге первом»: опыт интерпретации. — Ростов-на-Дону, 1997. — 165 с.

Ссылки 

Веб-проекты, связанные с романом
 Сообщество «В круге первом» ВКонтакте
 Сообщество «Жорж Кова́ль» ВКонтакте
Текст романа
 «В круге первом» в последней прижизненной авторской редакции. Серия «Литературные памятники», М.: Наука, 2006. Издание подготовила М. Г. Петрова

Романы Александра Солженицына
Запрещённая литература в СССР‎
Романы 1968 года
Автобиографические романы
Самиздат
Литературные произведения о ГУЛАГе
Наука в СССР
Романы о Москве
История науки
Философские романы